Caldukia är ett släkte av snäckor. Caldukia ingår i familjen Zephyrinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nakensnäckor
Caldukia